Малинки — название населённых пунктов.

Топоним

Россия 
 Малинки — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Малинки — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Малинки — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Малинки — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Малинки — деревня в Островском районе Костромской области.
 Малинки — село в Данковском районе Липецкой области.
 Малинки — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Малинки — деревня в Троицком округе Москвы.
 Малинки — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Малинки — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Малинки — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Малинки — село в Михайловском районе Рязанской области.
 Малинки — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Малинки — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

Украина 
 Малинки — село в Погребищенском районе Винницкой области.

Музыка 
 Малинки — песня группы Дискотека Авария 1995 года с альбома «Танцуй со мной» (1997), исполненная совместно с Татьяной Охомуш. В 2006 году получила широкую известность в совместном исполнении с Жанной Фриске, вошла в альбом «Четверо парней» (2006).

См. также 
 Малинка